Strmec je název mnoha sídel v Chorvatsku a Slovinsku, mezi něž patří:

 Strmec (Sveta Nedelja) – jedna ze čtvrtí města Sveta Nedelja, která zároveň tvoří i samostatné sídlo a je tak jedním z nejlidnatějších sídel v Chorvatsku bez statusu města nebo opčiny
 Strmec (Záhřeb) – vesnice, část města Záhřebu, konkrétně čtvrti Brezovica
 Strmec (Preseka) – vesnice, součást opčiny Preseka
 Strmec (Veliko Trgovišće) – vesnice, součást opčiny Veliko Trgovišće
 Strmec Bukevski – vesnice, součást města Velika Gorica
 Strmec Humski – vesnice, součást opčiny Hum na Sutli
 Strmec Podravski – vesnice, součást opčiny Petrijanec
 Strmec Remetinečki – vesnice, součást města Novi Marof
 Strmec Stubički – vesnice, součást opčiny Stubičke Toplice
 Strmec Sutlanski – vesnice, součást opčiny Kraljevec na Sutli

 Strmec (Idrija) – vesnice, součást občiny Idrija
 Strmec (Litija) – vesnice, součást občiny Litija
 Strmec (Luče) – vesnice, součást občiny Luče
 Strmec (Velike Lašče) – vesnice, součást občiny Velike Lašče
 Strmec na Predelu – vesnice, součást občiny Bovec
 Strmec nad Dobrno – vesnice, součást občiny Dobrna
 Strmec pri Destrniku – vesnice, součást občiny Destrnik
 Strmec pri Leskovcu – vesnice, součást občiny Videm
 Strmec pri Ormožu – vesnice, součást občiny Ormož
 Strmec pri Polenšaku – vesnice, součást občiny Dornava
 Strmec pri Svetem Florijanu – vesnice, součást občiny Rogaška Slatina